Sonja Lang (1 november 1978), voorheen Sonja Elen Kisa, is een Canadees vertaler (Engels, Frans en Esperanto). Ze woont in de Canadese stad Toronto.

Ze is vooral bekend geworden door haar eenvoudige kunsttaal Toki Pona.

Literatuur 
 Sonja Lang, Toki Pona: The Language of Good. Tawhid, mei 2014, 
 Sonja Lang, Toki Pona Dictionary. Tawhid, juli 2021,

Externe link 
 Officiële website

Kunsttaalauteur
Canadees vertaler